

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Gacki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Drzycim 
 Gacki – przysiółek wsi Zelków w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Gacki – część wsi Jelcza w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica
 Gacki – część wsi Lelowice-Kolonia w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica
 Gacki – przysiółek wsi Liw w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw
 Gacki – część wsi Markowice w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Gacki – kolonia wsi Grzegorzowice w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Rudnik
 Gacki – część wsi Przybyszowy w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Gacki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów 
 Gacki – część wsi Bilcza w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Gacki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów
 Gacki – część wsi Kobierno w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Osoby noszące nazwisko Gacki 
 Henryk Gacki (1896-1963) – polski adwokat, działacz socjalistyczny
 Ignacy Gacki (1894-1945) − polski działacz społeczny i żołnierz
 Józef Gacki (1805-1876) – historyk ziemi radomskiej
 Sebastian Gacki (ur. 1984) − kanadyjski aktor
 Stefan Kordian Gacki (1901-1984) – polski krytyk literacki